Unabhängigkeitsbewegung ist die (Eigen)Bezeichnung von politischen Bewegungen, die die staatliche Unabhängigkeit eines Territoriums von einem anderen Staat anstrebt.

Mitglieder von Unabhängigkeitsbewegungen werden auch als Sezessionist oder Separatist bezeichnet, da sie eine Sezession anstreben. Selten ist daher auch Sezessionsbewegung im Gebrauch.

Beispiele für Unabhängigkeitsbewegungen 
Auf der Liste derzeitiger Sezessionsbestrebungen in Afrika und der Liste derzeitiger Sezessionsbestrebungen in Europa sind entsprechende Beispiele zu finden.

Weitere Beispiele:
 Amerikanische Revolution, zur Loslösung der dreizehn Kolonien in Nordamerika vom Britischen Empire und zur 1776 vollendeten Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika
 Brasilianische Unabhängigkeitsbewegung, zur Loslösung Brasiliens von der portugiesischen Kolonialmacht und zur endgültigen Unabhängigkeit (1822)
 Bewegung des ersten März, 1. März 1919, Ausrufung der Unabhängigkeit Koreas gegen die Annexion Koreas durch Japan
 die zahlreichen antikolonialen Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika seit den 1950er Jahren, die häufig den bewaffneten Kampf aufnehmen mussten, um ihre staatliche Unabhängigkeit zu erreichen (zuletzt Portugiesischer Kolonialkrieg 1961–1974)
 Internationale Tibet-Unabhängigkeitsbewegung, eine sich seit 1970 formierende internationale politische Bewegung mit dem Ziel, das historische Tibet mit den Provinzen Amdo, Kham und Ü-Tsang als unabhängigen Staat zu etablieren, siehe International Tibet Independence Movement

Weitere Beispiele finden sich in den Listen Unabhängigkeitskrieg und Liste von Unabhängigkeitsreferenden

Siehe auch:

 
Soziale Bewegung